Die Seoul Open 2008 fanden vom 2. bis 7. Juni 2008 in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2007/08 und mit 60.000 US-Dollar dotiert. Es gehörte zur Kategorie WSA Gold 45.
 
Vorjahressiegerin war Natalie Grinham, die nicht erneut teilnahm. Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Nicol David gegen Rachael Grinham mit 9:5, 10:9 und 9:6 durch. Es war Davids 28. Titel auf der World Tour.
 
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
WSA World Tour 2007/08